Osoby:
 Charles Greeley Abbot (1872–1973) – amerykański astrofizyk i astronom
 George Abbot (1562–1633) – duchowny anglikański, arcybiskup Canterbury
 John Abbot (1751–1840 lub 1841) – amerykański entomolog i ornitolog
 Robert Abbot (1560–1617) – duchowny anglikański, biskup Salisbury
 Henry Abbot – XVI-wieczny męczennik angielski

Obiekty astronomiczne:
 Abbot – krater na Księżycu

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Abbot – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Piscataquis

Inne
 FV433 Abbot – brytyjska samobieżna haubicoarmata kalibru 105 mm